Parameiropsis är ett släkte av kräftdjur. Parameiropsis ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Parameiropsis